Koaya steht für:

 Koayá, indigene Sprache in Brasilien
 Koaya, Gemeinde im Departement Magaria, Niger, siehe Kwaya (Niger)